Avinniusalik bezeichnet:
 Avinniusalik (Insel, Maniitsoq, östlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avinniusalik (Insel, Maniitsoq, westlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland